Па́дизе () — эстонский топоним:

 Падизе — деревня в уезде Харьюмаа, Эстония.
 Падизе — волость в уезде Харьюмаа, Эстония.
 Падизе — мыза в уезде Харьюмаа, Эстония.
 Падизе — цистерцианский монастырь в уезде Харьюмаа, Эстония.